Високите () — село в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Мадан. Население составляет 20 человек.

Политическая ситуация 
Високите подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Мадан — Атанас Александров Иванов (Болгарская социалистическая партия) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Смолянской области